Il gruppo della labuntsovite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della labuntsovite.

Minerali del gruppo della labuntsovite 
 Labuntsovite-Fe
 Labuntsovite-Mg
 Labuntsovite-Mn

Bibliografia 
 

labuntsovite